Míša může znamenat:

 Míša – nanuk
 Míša (maskot) – maskot Letních olympijských her 1980 v Moskvě
 Míša Kulička – postava z dětských knih a večerníčku
 Míša – domácky ženské jméno Michaela nebo Michala
 Míša – domácky mužské jméno Michael nebo Michal
 Míša (příjmení) – příjmení